Breibach ist ein Name und Namensbestandteil geographischer Gegenstände:

Orte:
 Breibach (Kürten), Wohnplatz der Gemeinde Kürten im Rheinisch-Bergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Breibach (Niederwambach), Ort der Ortsgemeinde Niederwambach im Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz

 Breibacherhof, Ortsteil der Ortsgemeinde Stürzelbach im Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz

Gewässer:
 Breibach (Breibach), rechter Zufluss des Breibach (Katzentalbach) zwischen dessen Ortsteil Nordhausen und Nordheim, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Breibach, Alternativname des Tierser Bachs, linker Zufluss des Eisacks bei Blumau, Gemeinde Karneid, Südtirol
 Breibach (Katzentalbach), rechter Zufluss des Katzentalbachs (zum Neckar) in Nordheim, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Breibach (Kürtener Sülz), rechter Zufluss der Kürtener Sülz in Broich, Gemeinde Kürten, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Breibach (Wied), linker Zufluss der Wied in Seelbach, Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Breitbach